Kellereistraße steht für:

 Kellereistraße, Innerortsstraße in Bad Königshofen im Grabfeld, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Königshofen im Grabfeld #Kellereistraße und Wallstraße
 Kellereistraße, Innerortsstraße in Ochsenfurt, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Ochsenfurt #Kellereistraße
 Kellereistraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul, Sachsen
 Kellereistraße, Innerortsstraße in Stadtlauringen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Stadtlauringen